Rymkiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Franciszek Rymkiewicz (1756–1799), polnischer General
 Jarosław Marek Rymkiewicz (1935–2022), polnischer Lyriker, Dramatiker, Literaturhistoriker und Übersetzer
 Władysław Rymkiewicz (1900–1984), polnischer Schriftsteller